Clebsch ist der Familiennam folgender Personen:

 Alfred Clebsch (1833–1872), deutscher Mathematiker
 Sylvan Clebsch (* 1971), US-amerikanischer Software-Entwickler

Siehe auch:

 Clebsch-Gordan-Koeffizient
 Clebsch-Graph
 Klebsch
 Klepsch

en:Clebsch